

Toponyme
 Biscay, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Labets-Biscay ;
 Labets-Biscay, commune française des Pyrénées-Atlantiques ;
 Le golfe de Biscaye, plus connu sous le nom de golfe de Gascogne.
 Biscay (Minnesota)

Personnalité 
 Hillary Biscay (1978-), triathlète professionnelle américaine ;

Homonymie de toponyme